Симон-Боливар () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Барселона. Муниципалитет назван в честь освободителя Южной Америки от Испании Симона Боливара.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 6 приходов:
 Бергантин
 Кайгуа
 Эль-Кармен
 Эль-Пилар
 Нарикуаль
 Сан-Кристобаль
при этом город Барселона занимает два прихода — Эль-Кармен и Сан-Кристобаль

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги